Powell County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Powell County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Powell County (Montana) – okres státu Montana